Malawisaurus (лат., возможное русское название — малавизавр) — монотипический род титанозавровых динозавров-завропод из клады Lithostrotia, включающий единственный вид — Malawisaurus dixeyi. Известен по ископаемым остаткам из аптских (нижний мел) отложений Малави.

Согласно оценке  2016 года, средняя длина взрослых особей составляла 16 м при весе 10 т.

Систематика 

Кладограмма согласно Filippi, Salgado & Garrido, 2019:

Примечание 

Lithostrotia